Lycée Lapérouse d'Albi dans le Tarn
 Lycée Lapérouse de Nouméa en Nouvelle-Calédonie